Die Saison 1985/86 der österreichischen Eishockey-Nationalliga wurde mit sieben Mannschaften ausgetragen. Meister wurde der EK Zell am See, der jedoch auf einen Aufstieg in die Bundesliga verzichtete.

Grunddurchgang

Finalrunde 

1 = Spiel Mödling gegen Rotschitzen abgebrochen beim Stand 2:0 für Mödling, Spiel wurde nicht gewertet

Durch den Meistertitel qualifizierte sich der EK Zell am See für die Bundesliga, entschied sich aber für den Verbleib in der Nationalliga. Im Falle eines Aufstiegs hätte Zell statt einer offenen Eisbahn eine Eishalle benötigt.

Nationalliga 1985
Osterreichische Nationalliga 1985